Christin Torres  (Tulancingo, Hidalgo, 23 de octubre de 1996) es un futbolista mexicano, juega como defensa.

Jugador zurdo, defensa central, por izquierda lateral, y carrilero. Debutó jugando para el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente en la Copa MX, con el primer equipo. Posteriormente, fue prestado con Dorados de Sinaloa en la  Liga MX y Copa MX.

Trayectoria

Fuerzas Básicas 
Jugador de Fuerzas Básicas del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, titular con el equipo Sub-20 en el torneo de la categoría en donde llegó al subcampeonato con su equipo en torneos consecutivos.

Las Vegas Lights FC 
Las Vegas Lights FC es un equipo de expansión de la United Soccer League (USL) con sede en Las Vegas, Nevada, que comenzó a jugar en 2018. El equipo juega sus partidos como local en el Estadio Cashman Field. 

Jugador de Primera convocatoria desde el inicio de la temporada debut 2018 del equipo, jugando en el torneo de USL y copas, titular por la banda izquierda, en donde se nota la velocidad y precisión con el manejo del balón. Fue liberado del club al término de la temporada 2019.

Dorados de Sinaloa 
Jugador de Dorados de Sinaloa en la Liga Ascenso MX para la temporada 2016-2017, su debut en liga de Ascenso MX se dio en el partido de Atlante vs Dorados de Sinaloa, el Viernes 5 de agosto de 2016 con marcador 1-1. 

Jugador de Dorados en diversas etapas, llegó al equipo de 2.ª división en el año Apertura 2016, pero fue promovido por el entrenador al equipo principal, para disputar el torneo Apertura 2016, Copa MX y jugando también con el equipo inferior.

Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 
Egresado de las Fuerzas Básicas del Club Tijuana, Christian Torres fue un jugador que fue subiendo con los diversos equipos, titular con el equipo Sub-20 en el torneo de la categoría en la Liga MX, hasta debutar con el equipo principal en el torneo de Copa MX del Clausura 2016. 

Para el torneo Apertura 2016, fue prestado al equipo de Dorados de Sinaloa en 2.ª división y equipo de Ascenso MX. 

Para el torneo Clausura 2016, regresó al equipo de Tijuana, para entregarse al equipo sub-20 y el equipo principal que disputaría el torneo Clausura 2017, torneo donde jugó 19 partidos como titular y siendo sustituido en uno partido, con solo 3 tarjetas amarillas.

Estadísticas 
 Actualizado al último partido jugado el 20 de octubre de 2019.

Referencias 

Futbolistas del Club Tijuana
Futbolistas del Dorados de Sinaloa
Futbolistas de Las Vegas Lights FC